Вулелуа () или Нил-Айлет () — остров архипелага Соломоновы острова, административно относится к провинции Гуадалканал. Остров находится в бассейне Тихого океана менее чем в километре от северо-восточного побережья острова Гуадалканал. Вулелуа находится недалеко от Ласы и Мбалони, в 68 км от Хониары. На острове находится отель.

См. также 
 Список островов Соломоновых Островов

Примечания 

Острова Соломоновых Островов